Büffelgras ist die Bezeichnung für mehrere Grasarten, u. a.:
 Buchloe dactyloides
 Duftendes Mariengras